Tilla-Kori ist eine Madrasa in Samarqand aus dem 17. Jahrhundert.

Sie ist die mittlere der drei Medressen des Registan-Ensembles. Ihre Frontfassade zeigt Richtung Süden.

Zehn Jahre nach dem Bau der Sher-Dor-Madrasa wurde die Tilla–Kori-Madrasa (von ) in den Jahren 1646 bis 1660 erbaut. Diese Madrasa diente nicht nur zur Ausbildung der Studenten, sondern war lange Zeit eine der wichtigsten Moscheen.

Die Tilla–Kori-Madrasa hat eine zweistöckige Hauptfassade, einen großen weiten Hof, an dessen Rand sich kleine Wohnräume (Hudzri) befinden, und vier Flure, die sich um die Achse ausgebreitet haben. Die Moscheegebäude befindet sich im westlichen Teil des Hofes. Der Hauptsaal der Moschee ist reich vergoldet.

{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q1713936"
}

Anmerkungen 

Bauwerk in Samarqand
Madrasa in Usbekistan
Erbaut in den 1660er Jahren
Bestandteil der Welterbestätte „Samarkand – Schnittpunkt der Kulturen“